TSV steht für:
 Tab-Separated Values, selten Tabulator-Separated Values, ein Datenformat; siehe CSV-Datei
 Technische Sicherheitsvorschrift
 Telefonsteckverbinder, siehe Telefondose
 Theatre Support Vessel, ein Militärschiffstyp
 Through-Silicon-Vias, (Silizium-Durchkontaktierung), eine Verbindungstechnik in der Halbleiterfertigung, siehe auch Multi Chip Module
 Tierschutzverein
 Tierseuchenverordnung, siehe Tierseuchengesetz
 Topsport Vlaanderen-Baloise, ein belgisches UCI-Radsportteam
 Townsville Airport, Flughafen in Townsville, Australien nach dem IATA-Code
 Trossschiffverband, der 1941 aufgestellte Verband aller Trossschiffe, Hilfstrossschiffe, Begleittanker und Versorgungsschiffe der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg
 Turn- und Sportverein(igung) oder kurz Turnsportverein(igung) oder auch Turn- und Spielverein und Türkischer Sportverein, siehe Liste von Sportvereinskürzeln
 Bahnhof Stuttgart-Vaihingen (DS100-Code)
 Townsville International Airport (IATA-Code)
Taurasyndromvirus, siehe Taurasyndrom

tsv steht für:
 Tsogo (ISO-639-3-Code), Bantusprache im Gabun

Abkürzung